Il doppio del torneo di tennis Faber Grand Prix 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Katerina Maleeva e Barbara Rittner che hanno battuto in finale Sabine Appelmans e Claudia Porwik 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Sabine Appelmans /  Claudia Porwik (finale)
 Mary Pierce /  Catherine Tanvier (primo turno)

 Sandra Cecchini /  Laura Garrone (primo turno)
 Eva Pfaff /  Catherine Suire (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Faber Grand Prix 1992